Blitzeis steht für:

 gefrierenden Regen, siehe Eisregen
 Blitzeis (Film), Schweizer Kurzfilm von 2011